Gabella est le nom de famille de 
 Grégory Gabella (né en 1980), sportif (saut en hauteur)
 Mathieu Gabella (né en 1976), scénariste de bande dessinée français

Articles connexes 
 Gabelle du sel